Километро Сетента и Нуеве има више значења:

 Километро Сетента и Нуеве (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Километро Сетента и Нуеве (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику